Herold kan syfta på:

 Herold (efternamn)
 Herold, Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Herold, Western Cape, Sydafrika
 Herold, West Virginia, USA
 Herold, Wisconsin, USA